

Persone 
 Baldracco Malabayla (...–1354) – vescovo cattolico italiano
 Filippo Malabayla (1580-1657) – religioso e storico italiano
 Giovanni Malabayla (...–1375) – vescovo cattolico italiano
 Vasino Malabayla (...–1495) – vescovo cattolico italiano
 Vasino II Malabayla (...–...) – vescovo cattolico italiano

Storia di famiglia 
 Malabayla – la famiglia Malabayla o Malabaila, appartiene alle "casane astigiane"